Francja:
 Rott – miejscowość

Niemcy:
 Rott – rzeka, dopływ jeziora Ammersee
 Rott – rzeka, dopływ Inn
 Rott – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech
 Rott – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Rott am Inn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Rott am Inn – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Osoby:
 Oldřich Rott – czechosłowacki piłkarz

Zobacz też:
 Rod
 Rodt
 Rot
 Roth